

Cinema e televisione 
 Rinnegato (Midnight Man) – film del 1995 diretto da John Weidner
 Midnight Man - Nella morsa del terrore (Midnight Man) – film per la televisione del 1997 diretto da Lawrence Gordon Clark
 Midnight Man – miniserie televisiva britannica del 2008

Musica 
 Midnight Man – album di Davey Graham del 1966
 Midnight Man – album di René Froger del 1990
 Midnight Man – singolo dei James Gang del 1971
 Midnight Man – singolo dei Flash and the Pan del 1985
 Midnight Man – singolo di Sandra del 1987
 Midnight Man – singolo di Nick Cave and the Bad Seeds del 2008

Pagine correlate 
The Midnight Man